Под Битвой при Танагре понимают:
 Битва при Танагре (457 до н. э.) — победа спартанцев в ходе Малой Пелопоннесской войны.
 Битва при Танагре (426 до н. э.) — сражение Пелопоннесской войны.
 Битва при Танагре (377 до н. э.) — сражение Беотийской войны.